Tierra Negra puede referirse a:

En Edafología a unos tipos de suelo, entre los que pueden citarse:
 La tierra negra o chernozem en Rusia, Ucrania y Canadá.
 La terra preta en la cuenca del Amazonas.
 Kemet, la zona habitable de Egipto cercana al Nilo..

 Lugares geográficos:
 Región del Chernozem Central, en Rusia.
 Región económica del Chernozem Central, en Rusia.
 Tierra Negra, uno de los sectores que conforman la ciudad de Cabimas en el estado Zulia, en Venezuela.
 Tierra Negra, vereda del departamento de Santander, Colombia.

 En arte y literatura:
 El Libro de la Tierra Negra es una novela de ciencia ficción de Carlos Gardini. 
 Ver: Mordor